

Geografia
 Cela – municipio dell'Angola appartenente alla provincia di Cuanza Sud

Persone
 Camilo José Cela – scrittore spagnolo
 Emiliano Çela – calciatore albanese

Altro
 Diocesi di Cela –  sede soppressa del patriarcato di Costantinopoli